Niemcy:
 Calcum – dawna nazwa miejscowości Kalkum

Osoby:
 Carl Calcum – niemiecki inżynier